Loudonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Loudonville (New York)
 Loudonville (Ohio)